1. hokejová liga SR 2012/13 byla dvacátou sezónou 1. hokejové ligy na Slovensku, které se zúčastnilo 12 týmů. Navíc Slovenský národní tým do 20 let odehrál s každým týmem jeden zápas venku. Týmy umístěny na 1.–8. po základní části postoupily do playoff. Kluby umístěny na 9.–12. místě hrály play-out. Celkovým vítězem se stal tým HC 46 Bardejov, který se utkal v baráži o extraligu s klubem MHC Mountfield Martin.

Systém soutěže 

V základní části každé družstvo odehrálo 44 zápasů (2× venku a doma) a 1 zápas s HK Orange 20 na domácím stadionu. Prvních osm týmů postoupilo do čtvrtfinále, které se hrálo na 3 vítězné utkání. Postupující ze čtvrtfinále odehráli semifinále taktéž na 3 vítězná utkání. Finálová série se hrála na 4 vítězné zápasy. Vítězný tým playoff postoupil do baráže o extraligu s posledním týmem Tipsport extraligy. Týmy umístěné po základní části na 9.–12. místě hrály play-out systém každý s každým jednou doma a venku. Do této fáze si družstva přenesla vzájemné výsledky ze základní části. Nejhorší tým ze skupiny play-out putoval do baráže o 1. ligu s nejlepším týmem 2. ligy. Baráž se hrála na 4 vítězná utkání. V průběhu sezóny byl určen maximální počet zahraničních hráčů v klubu na 5.

Základní část

Playoff

Pavouk

Čtvrtfinále 
 HC Dukla Senica – HC 07 Detva 1:3 (3:0,2:3sn,2:3,1:2)
 HC 46 Bardejov – HC Topoľčany 3:0 (6:2,3:2,8:3)
 HK Dukla Michalovce – MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:2 (5:6pp,5:4sn,0:1,4:1,3:2)
 HK Spišská Nová Ves – HC 07 Prešov 2:3 (1:0sn,4:2,2:4,1:6,1:2)

Semifinále 
 HC 46 Bardejov – HC 07 Detva 3:0 (5:4,2:1sn,3:2)
 HK Dukla Michalovce – HC 07 Prešov 3:1 (4:2,4:3,1:4,4:3)

Finále 
 HC 46 Bardejov – HK Dukla Michalovce 4:0 (10:0,5:2,4:2,6:5p)

Baráž o Extraligu 
 MHC Mountfield Martin – HC 46 Bardejov 4:3 (1:2,4:3,4:2,2:4,4:2,1:3,4:3sn)

Play-out

Baráž o 1. ligu 
 HK Trebišov – MŠK Hviezda D. Kubín (vítěz 2. ligy) 4:2 na zápasy (3:1,2:3,4:6,3:2sn,4:2,5:2)

1. hokejová liga SR
Lední hokej v roce 2012
Lední hokej v roce 2013